El término cohete puede hacer referencia a:

Cohete, vehículo que obtiene su empuje mediante la expulsión rápida de gases de combustión desde un motor cohete;
Motor cohete, motor que propulsa los vehículos de tipo cohete;
Cohete espacial, máquina cuyo objetivo es enviar artefactos y personas al espacio;
Cohete (arma), proyectil no guiado usado como arma;
Cohete (artículo pirotécnico), artículo pirotécnico;
Cohete de combustible sólido
Cohete acelerador sólido
Cohetes Aceleradores Sólidos (transbordador espacial)
Cohete de radioisótopos
Cohete de una etapa
Cohete multietapa
Cohete reutilizable
Cohete sonda
Cohete de agua
Cohete de vapor
Cohete arcjet
Cohete V1
Cohete V2
Cohete de Oberth
Cohete de Mohr
Cohete de Maul
Cohete Congreve
Cohete Mannheim
Cohete amateur
Avión coheteEcuación del cohetePropelente de cohetesCohete de artilleríaCohete aéreo de alta velocidadCohete guiado de ataque directoCohete de bajo costo de guiado por imágenesGranada propulsada por coheteCohete aire-aireBala CoheteCohete RayoEstufa coheteEstufa cohete de masaTrineo coheteCohete carretillaTete CoheteTete Cohete (historieta)Niño CoheteCorredor Cohete Nombre común de la planta Digitalis thapsi;
 Nombre común de la planta Silene vulgaris;
 Nombre común de la planta Typha latifolia''';